Botànica:
 Perera o Pyrus, gènere que inclou diverses espècies cultivades
 Perera o perelloner, espècie de planta dins el gènere Pyrus 
 Perera europea, espècie de planta nativa de l'Europa central i de l'est
 Biografies:
 Ángel Manuel Perera Calle (1942), sindicalista i polític català 
 Benet Perera (Russafa, l'Horta de València, ~1535 - Roma, 1610), jesuïta
 Blai Perera (Múrcia, 1776 – Mataró, 1840), músic i compositor català 
 Domènec Perera (?,  - Barcelona, 1706), diplomàtic i advocat català 
 José Jesús Perera López (Olivenza, 1980), futbolista extremeny que ocupa la posició de davanter 
 Ramon Perera Comorera (Barcelona, 1907 - Londres, 1984), enginyer industrial encarregat de la creació dels refugis antiaeris a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola 
 Toponímia:
 La Perera (Guixers), masia al municipi de Guixers a la comarca del Solsonès 
 Barranc de la Perera, barranc al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Camp de la Perera (l'Estany), paratge de camps de conreu del municipi de l'Estany (el Bages)
 Camp de les Perera, camp de conreu del municipi de Sant Martí de Centelles, a la comarca d'Osona 
 Can Perera (Bigues), masia al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Perera i Can Valls
 Rasa de la Perera, torrent al municipi de Navès